A competição do individual feminino do tiro com arco foi disputada de 27 de julho a 2 de agosto no Lord's Cricket Ground, em Londres.

Resultados

Rodada de classificação

Rodadas eliminatórias

Finais

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012